Bajer har flere betydninger:

Bayersk øl – øl fra Bayern (Bajeren i ældre tider)
Øl – slang for øl